

Acronimi 
 Acido γ-linolenico, in inglese Gamma-Linolenic Acid
 Elegant Gothic Aristocrat o Gothic Lolita Aristocrat, stile di abbigliamento
 Autorità della Grande Londra, in inglese Greater London Authority
 Superficie commerciale utile, in inglese Gross leasable area, superficie utile dei centri commerciali
 General Lighthouse Authority, autorità generale per i fari nel Regno Unito
 Esercito di liberazione globale, in inglese Global Liberation Army, organizzazione fittizia del videogioco Command & Conquer: Generals

Automobilismo 
 Mercedes-Benz GLA – Automobile della Mercedes-Benz

Codici 
 GLA, codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Glasgow (Regno Unito)
 gla, codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua gaelica scozzese